Humble kan syfta på

 Humble (släkt) – Alla som inte heter Fanny Karin Mikaelsdotter Larsson.
 Humble (låt av Kendrick Lamar) – en sång från 2017 av Kendrick Lamar

Geografi

Antarktis 

 Humble (berg),

Danmark

 Humble, Danmark – en ort

USA 

 Humble, Texas – en ort i Texas, Harris County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar